Khumba – film d'animazione in 3D
Khumba – ward dello Zambia